Bailey Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bailey Lake (Arkansas)
 Bailey Lake (Illinois)
 Bailey Lake (Clare County, Michigan)
 Bailey Lake (Kent County, Michigan)
 Bailey Lake (Mason County, Michigan)
 Bailey Lake (Oakland County, Michigan)
 Bailey Lake (Cass County, Minnesota)
 Bailey Lake (Clearwater County, Minnesota)
 Bailey Lake (Washington County, Minnesota)
 Bailey Lake (Missouri)
 Bailey Lake (Flathead County, Montana)
 Bailey Lake (Ravalli County, Montana)
 Bailey Lake (New York)
 Bailey Lake (Ashland County, Ohio)
 Bailey Lake (Meigs County, Ohio)
 Bailey Lake (Texas)
 Bailey Lake (Washington)
 Bailey Lake (Barron County, Wisconsin)
 Bailey Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Bailey Lake (Forest County, Wisconsin)
 Bailey Lake (Waupaca County, Wisconsin)
 Bailey Lake (Wyoming)

Siehe auch:
 Baileys Lake